Georg Sterzel kan syfta på:

 Georg Sterzel, tysk översättare
 Georg Sterzel (1933–2018), svensk jurist och scouthistoriker

Referenser